10/4 kan syfta på:

 10 april
 4 oktober (amerikanskt datumformat)